Origo (lateinisch origo „Ursprung, Herkunft“) steht unter anderem für:

 Origo, Ursprung eines Koordinatensystems (Mathematik), so im Kartesischen Koordinatensystem
 Origo, Ort des Replikationsbeginns auf einer DNA, siehe Replikationsursprung
 Origo, Begriff aus der Linguistik, siehe Deixis
 Origo gentis, antike oder mittelalterliche Herkunftsgeschichte
 Origo (Spiel), ein Brettspiel
 Origo (Software), ein Programm zur Erstellung von Homepages
 Origo (Unternehmensgruppe), eine Unternehmensgruppe

Origo ist der Familienname folgender Personen:
 Iris Origo (1902–1988), irisch-amerikanische Schriftstellerin